Zelená řeka je název pro řeky v různých částech světa, odvozený podle zelené barvy jejich toku. Její místní pojmenování závisí na používaném jazyce.

 Green (řeka) — Green River  Green=zelená River=řeka 
 Verde (řeka) — Río Verde  Verde=zelená Río=řeka, Rio Verde  Verde=zelená Rio=řeka 
 Yeşilırmak — Yeşil=zelená ırmak=řeka  v Turecku

Související články 
 Zelený potok

Hydronyma podle barev